Футбольная лига ОАЭ 2000/2001 () — 
27-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2000/01 на сайте goalzz.com 

2000/2001
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2000 году
2001 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001